Глубо́кое () — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 45 человек. Почтовый индекс — 28033. Телефонный код — 5235. Код КОАТУУ — 3520385204.

Местный совет 
28033, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Недогарки, ул. Ленина, 17

Ссылки 
 Глубокое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Александрийского района